Лихтерман — фамилия следующих персоналий:
 Лихтерман, Болеслав Владимирович (1902—1967) — украинский физиотерапевт, невролог
 Тейтельбаум, Рут (девичья фамилия Лихтерман; 1924—1986) — один из первых программистов компьютера ЭНИАК